Kleite (griechisch , „die Berühmte“, lateinisch Clite) ist in der griechischen Mythologie:

 Kleite, Gattin des Dolionenkönig Kyzikos
 Kleite (Tochter des Danaos), eine der Danaiden, Gemahlin des Kleitos
 Kleite (Gattin des Erylaos), Gattin des Erylaos und Mutter des vor Troja gefallenen Meilanion 
 Kleite (Amazone), Mutter des Caulon, Gründers von Caulonia in Bruttium , nach anderen Versionen Amme der Penthesileia und Gründerin von Cleto in Kalabrien
 Kleite (Bakchantin) 
 eine antike Stadt in Italien, von der Amazone Kleite gegründet 

Siehe auch:
 Clete